Aragats peut désigner :
 le mont Aragats, point culminant de l'Arménie ;
 Aragats, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;
 Aragats, une communauté rurale du marz d'Armavir en Arménie.